Агуло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 25,39 км². Население 1110 человек (на 2020 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Agulo 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе